Localidades
 Itararé - município de São Paulo
 Bom Sucesso de Itararé - município de São Paulo
 Santana do Itararé - município do Paraná
 Salto do Itararé - município do Paraná
 Ribeirão Claro - antiga denominação de Ribeirão Claro, Paraná
 Itararé (Campina Grande) - bairro de Campina Grande, Paraíba
 Itararé (Santa Maria) - bairro de Santa Maria, Rio Grande do Sul
 Itararé (São Vicente) - bairro de São Vicente, São Paulo

Geografia
 Rio Itararé
 Córrego Itararé
 Praia do Itararé

Outros
 Associação Atlética Itararé - clube de futebol
 Barão de Itararé - jornalista brasileiro
 TV Itararé
 Grupo Itararé
 Última Hora do Itararé

Desambiguações de topônimos